Cuba Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cuba Island (Illinois)
 Cuba Island (Maine)
 Cuba Island (New York, Jefferson County)
 Cuba Island (New York, Nassau County)
 Cuba Island (Texas)
 Cuba Island (Virginia)
 Cuba Island (Wisconsin)